Mendelssohn henviser til flere artikler:

 Moses Mendelssohn – (1729-1786), tysk filosof.
 Felix Mendelssohn – (1809-1849), tysk komponist.
 Fanny Hensel (født Mendelssohn) – (1805-1847), tysk komponist.

Efternavne